

Forme Megatron 

Megatron fait notamment référence à :
 Megatron, un moteur de Formule 1 ;
 Megatron, un film de Marian Crisan sorti en 2008 ;
 Megatron, un canal victorien de protection de crue en Angleterre ;
 Megatron France, un fabricant et revendeur d'O.E.M. français.
 Megatron ou MG, un morceau de la bande originale du film Tetsuo (film) composée en 1989 par Chū Ishikawa et parue en 1992 puis rééditée en version intégrale en 2010.
Megatron, une chanson de la chanteuse et rappeuse américaine Nicki Minaj, sortie en 2019.
 Megatron est aussi le « surnom » de la rappeuse Nicki Minaj pour l’année 2019
MEGATRON est également une chanson du rappeur français Laylow.
Megatron est le surnom du joueur de NFL Calvin Johnson (football américain)

Forme Mégatron 

Mégatron fait notamment référence à :
 Mégatron, le nom de deux personnages fictifs, l'un issu de la série Transformers, l'autre des séries Animutants et Beast Machines: Transformers ;
 Mégatron II, le nom d'un personnage fictif des séries Animutants et Beast Machines: Transformers.

Homonymie de titre